Segons la mitologia grega, els Oceànits o Potamoi (en grec Ποταμοι, "rius", en llatí Fluminae) eren déus fluvials. Els rius grecs eren objecte de culte local a la regió que travessaven. Aquests déus menors representen els corrents fluvials i cadascun té el seu estatge a la font respectiva o en una gruta de la ribera. Es creu que podien adoptar formes diverses, especialment la de brau i per això eren representats com homes amb banyes.

Hesíode afirma que són fills d'Oceà i Tetis i, per tant, germans de les Oceànides. Se suposava que cadascun dels oceànits era el déu d'un dels rius coneguts en l'antiguitat. El seu nombre es xifrava en uns tres mil arreu del món, però només uns quants tenen algun paper en la mitologia més enllà de la mera referència geogràfica.

Quan algú havia de creuar un riu, invocava el déu de les aigües perquè el protegís i li permetés passar a l'altra banda. Se'ls representava aguantant una gerra d'on sortia aigua, la gerra estava més o menys inclinada depenent de la velocitat en què anava l'aigua pel riu.

Llista d'Oceànits 

Hesíode en donava la següent llista, amb els noms i el lloc on vivien:

 Acis a Sicília
 Aees a Tessàlia
 Alfeu al Peloponès
 Almó al Laci
 Amfrís a Tessàlia
 Apidà a Tessàlia
 Aqueloo a Etòlia i Acarnània
 Aqueront a l'Epir
 Ardesc a Tràcia
 Asop a Beòcia i el Peloponès
 Asterió al Peloponès
 Axi a Macedònia
 Caïstre
 Cebrèn a Frígia
 Cec
 Cefís a Beòcia i Àtica
 Cidne a Cilícia
 Cladeu
 Cratais
 Cremetes
 Crinís
 Egeu
 Enipeu
 Erasí
 Erídan a Venècia
 Escamandre a Troade
 Esep a Troade
 Esperqueu
 Estrimó a Tràcia
 Eufrates a Mesopotàmia
 Evenos a Etòlia
 Fasi
 Grànic a Anatòlia
 Haliacmó a Macedònia
 Heptàpor
 Herm
 Hidaspes
 Ínac a Argòlida
 Istre
 Jant a Troade
 Ladó, a Arcàdia
 Màrsies a Síria
 Meandre
 Minci a Venècia
 Nestos
 Nil a Egipte
 Numic o Numici, al Laci
 Pactol
 Parteni
 Peneu a Tessàlia i al Peloponès
 Resos
 Rodi
 Sangari
 Selemne
 Simois
 Termesi
 Tiberí (a la mitologia romana)
 Tibert (a la mitologia romana)
 Tritó
 Volturnus (a la mitologia romana)

Referències

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 192. (El Cangur / Diccionaris, núm. 209). 

Grups de déus